Il doppio del torneo di tennis Denver Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Kevin Curren e Steve Denton che hanno battuto in finale Phil Dent e Kim Warwick 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (primo turno)
 Fritz Buehning /  Andrés Gómez (quarti di finale)

 Kevin Curren /  Steve Denton (campioni)
 Sandy Mayer /  Frew McMillan (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Denver Open 1982